

Commune des États-Unis d'Amérique 

 Fairmont, dans le Minnesota.
 Fairmont, en Caroline du Nord.
 Fairmont, dans la Virginie-Occidentale.
 Fairmont, dans le Nebraska.

Voir aussi

Toponyme 

 Fairmont Hot Springs, ville canadienne de la Colombie-Britannique ;
 Fairmount, commune de l'Indiana ;
 Fairmont, ville américaine située en Oklahoma.

Divers 

 Fairmont, un producteur de musique électronique canadien.
 Fairmont Hotels and Resorts, groupe mondial d'hôtels basé au Canada, à Toronto (Ontario), gérant des hôtels tels que :
 Fairmont Olympic Hotel
 Fairmont Preparatory Academy, lycée des États-Unis.
 Ford Fairmont, voiture produite par Ford de 1978 à 1983.

Homonymie de localités aux États-Unis